England, cuvânt englez, în română Anglia, este una din țările constituente ale Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

England se mai poate referi și la:

Altă entitate statală 
 The Kingdom of England, în română, Regatul Angliei, formațiune statală precursoare țării moderne, care a existat din Secolul al X-lea până în 1707, anul realizării Regatului Unit

Locuri 
 England, Arkansas, un oraș din Statele Unite

Oameni cu nume de familie England 
 Anthony W. England, astronaut american
 Dave England, cascador american din Jackass
 Leon England, US Army Cavalry Scout, SGT, Operation Iraqi Freedom 
 Frank "Lofty" England, director la Jaguar Cars în anii 1950, devenit ulterior CEO al companiei
 Lynndie England, unul din participanți în scandalul legat de abuzul prizonierilor din închisoare Abu Ghraib 
 Matthew England, om de știință, climatolog australian

Cultură 
 England (the album), listă de cântece referitoere la Anglia (England)
 "England" (song), cântec al formației British Whale

Echipe sportive 
 England national football team, echipa națională de fotbal a Angliei
 England national rugby union team, echipa națională de rugby în 15 a Angliei
 England national cricket team, echipa națională de cricket reprezentând o combinată a England și a Wales
 England national rugby league team, echipa națională de rugby a Angliei (England)

Companii 
 C.R. England Trucking, companie de transport rutier din Statele Unite ale Americii

Vezi și 
Pentru explicații complete asupra termenilor ca England (în română, Anglia), Great Britain (în română, Marea Britanie) și United Kingdom (în română, Regatul Unit), vezi Insulele britanice (terminologie).

Nume proprii